Come Fly with me puede hacer referencia a:

«Come Fly with Me», una canción de Frank Sinatra.
Come Fly with Me, un álbum de Frank Sinatra.
Come Fly with Me, una serie de televisión británica.
Come Fly with Me, una película británica de 1963 también conocida como Tres azafatas en España o Ven a volar conmigo en Hispanoamérica.
Ven a volar conmigo (Come Fly with Me en inglés), el tercer episodio de la primera temporada de Modern Family.